Crash into Me – singolo della Dave Matthews Band del 1996
 Crash into Me – singolo di Steve Aoki e Darren Criss del 2019